La 2. Fußball-Bundesliga 1979-1980 è stata la sesta edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Arminia Bielefeld e Norimberga, le vincitrici dei due gironi, e del Karlsruhe, che, secondo nel girone meridionale, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.

Capocannonieri del torneo sono stati Christian Sackewitz dell'Arminia Bielefeld con 35 gol nel girone nord, ed Emanuel Günther del Karlsruhe con 29 gol nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 ,  e  promosse in Fußball-Bundesliga 1980-1981.
  DSC Wanne-Eickel, , , , ,  e  retrocesse in Oberliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1979-1980

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1979